Az Orosz Demokratikus Szövetségi Köztársaság (oroszul: Российская Демократическая Федеративная Республика) a legrövidebb ideig fennállt államalakulat volt a világtörténelem során, nem sokkal az októberi forradalom után. <span class="cx-segment" data-segmentid="302">Hivatalosan 1918. január 19-én jött létre, de alig 13 órával később a Központi Végrehajtó Bizottság felszámolta a köztársaság első ülését, és semmisnek tekintette az alkotmányukat. A nem sokkal korábban, törvényes keretek között választott alkotmányos közgyűlés fogalmazta meg az alkotmányt és jelentette be a demokratikus szövetségi köztársaság létrejöttét.

Kormányzati szerkezet 
Az alkotmány alapján Oroszországot egy demokratikus szövetségi köztársasággá nyilvánították.Az állam alapja a képviseleti demokrácia és a nemzetiségek autonóm területeinek szövetsége volt. Ez ugyanakkor ellentétben állt a decemberi alkotmánytervezettel, amely kapitalista gazdasági alapon egy szövetségi alkotmányos monarchiát javasolt létrehozni. Először hivatalosan eltörölték Oroszország egységes közigazgatási szerkezetét, és az országot szövetségi államnak nyilvánították, ami a föderációs korszak kezdetét jelentette az orosz történelemben.

Polgári jogok és törvények 
Az alkotmány általános választójogot adott a 20 vagy annál idősebb állampolgárok részére. Ez öt évvel alacsonyabb volt, mint az egykori Orosz Birodalomban.

A legtöbb polgári kötelességet, például a katonai szolgálatot és az adókat az Orosz Birodalom jogszabályaiból vették át.

Az államfő és jogkörei 
Az államfő az Orosz Demokratikus Szövetségi Köztársaság elnöke volt, akit egy évre választottak a parlament többségi szavazatával, mindkét kamara képviselőinek bevonásával. Az elnök jogkörei szinte azonosak voltak a cári cím jogköreivel:

 Kormányzati tisztviselők kinevezése és leváltása;
 Az orosz hadsereg főparancsnoka;
 Oroszország külpolitikai döntései;
 Törvényt javasolni;
 A kormányzati rendszer tagjainak és működésüknek ellenőrzése;
 A törvény végrehajtásának ellenőrzése;
 Hatalom gyakorlása és ellenőrzése az országban;

Az elnök a parlamentnek volt felelős a végzett munkájáért. Az elnöki hatalom efféle rendszerét az 1919-es német alkotmányban is elfogadták mint birodalmi elnöki címet.

Az alkotmány és a tanács erőszakos feloszlatása miatt senkit sem választottak meg.

Törvényhozás 
Az 1920. január 20-án Párizsban elfogadott alkotmány végleges tervezetének értelmében a törvényhozó hatalmat egy kétkamarás parlamenti rendszer alkotta. Az Orosz Demokratikus Szövetségi Köztársaság Államtanácsa alkotja a felsőházat, amelyet a regionális törvényhozások (szejmek) választanak meg, míg az Állami Duma alkotja az alsóházat, amelyet közvetlenül a köztársaság szavazati joggal rendelkező állampolgárai választanak meg.

Új alkotmány kiadásához vagy a kormányzati rendszer megváltoztatásához az Orosz Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek volt joga.

Az országon belül tervezett autonómiák 

  Alas Autonóm Köztársaság, egy önhatalmúlag kikiáltott autonómia (1917. december), 1918. december 13-án függetlenedik Alas Köztársaság néven.
  Észt Autonóm Köztársaság, hivatalosan soha nem jött létre, 1918. február 23-án kikiáltja függetlenségét Észt Köztársaság néven.
 Moldáv Autonóm Köztársaság, 1917. december 15-től autonóm, 1918. február 6-tól független Moldáv Demokratikus Köztársaság néven.
 Kaukázusontúli Autonóm Szövetséges Köztársaság, csak az ideiglenes orosz kormány ismerte el működését, 1918. február 24-től rövid ideig független, utódállamai a függetlenség kikiáltásának dátumával:
  Grúz Demokratikus Köztársaság, (1918. május 26.).
  Első Örmény Köztársaság, (1918. május 28.).
  Azerbajdzsáni Demokratikus Köztársaság, (1918. május 28.).
 Ukrán Autonóm Köztársaság, 1917. június 26-tól ideiglenes, november 20-tól elismert autonóm, 1918. január 25-től független Ukrán Népköztársaság néven. 
   Volga-Uráli Állam, 1917. december 12-től autonóm, majd független, 1918. március 28-án elfoglalja a Vörös Hadsereg.

Kapcsolódó szócikkek 
 Orosz Birodalom
 Orosz Köztársaság (1917)
 Oroszországi polgárháború
 Első világháború

Jegyzetek

Fordítás 

Európa történelmi államai
Oroszország történelme